Wuṟ Mamay är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Paktika, i den östra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Wuṟ Mamay är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Trakten runt Wuṟ Mamay är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Paktika (provins)